Ментерволде () — бывшая община на севере Нидерландов, в провинции Гронинген. Население Ментерволде на 1 января 2007 года составляло 12 554 человек. Площадь общины 81,62км², из них 80,37км² земля, 1,25км² — водной поверхности.

В общину входили населённые пункты: Бенеден-Венслот, Боргеркомпагни, Бовен-Венслот, Дюркенаккер, Коренгарст, Меден, Мюнтендам, Нордбрук, Спитсберген, Стотсхорн, Трипскомпагни, Тюссенлуген, Тюссенклаппен, Эйтербюрен, Зюйдбрук.

Община была образована 1 января 1990 года, в результате реорганизации общин в провинции Гронинген путём слияния общин Остербрук, Мюнтендам и Меден.  1 января 2018 года Ментерволде вошёл в состав новой общины Мидден-Гронинген.

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания